Константин Грузинский:
 Грузинский, Константин (ум. 736) — грузинский князь, один из наиболее чтимых святых Грузинской православной церкви.
 Грузинский, Константин Петрович (1915—1939) — глава Дома Багратионов (в 1922—1939 гг.), прямой потомок по мужской линии последнего грузинского царя Георгия XII.